Klaus Henninger ist der Name folgender Personen: 

* Klaus Henninger (Landrat) (1929–2011), deutscher Politiker (CSU)
Klaus Henninger (Schauspieler) (* 1939), deutscher Schauspieler